Кудрявицкий — русская фамилия; имеет женскую форму Кудрявицкая.

Известные носители 
 Кудрявицкий, Анатолий Исаевич  (род. 1954) — российский и ирландский поэт, писатель, переводчик и журналист.
 Кудрявицкий, Давид Абрамович (1919—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.